Oblivion ( für ‚Vergessenheit‘) steht für:
 Oblivion (Alton Towers), Achterbahn im Alton Towers-Themenpark im Vereinigten Königreich
 Oblivion – The Black Hole, Achterbahn im Freizeitpark Gardaland in Italien
 The Elder Scrolls IV: Oblivion, vierter Teil der Computer-Rollenspiel-Reihe The Elder Scrolls
 Oblivion, Sublabel von SPV (Unternehmen)

Filme:
 Oblivion, US-amerikanischer Science-Fiction-Western aus dem Jahr 1994, siehe Alien Desperados
 Oblivion 2: Backlash, US-amerikanischer Science-Fiction-Western aus dem Jahr 1995, siehe Badlands (1995)
 Oblivion (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2013

Musik:
 Oblivion (Album), Album von Jan Josef Liefers
 Oblivion EP der US-amerikanischen Band Mastodon
 Oblivion (Komposition), Komposition von Astor Piazzolla

Siehe auch:
 Obliveon, eine kanadische Thrash- und Technical-Death-Metal-Band
 Oblivion Express, eine von Brian Auger gegründete Band
 Oblivionsklausel, einen Bestandteil europäischer Friedensverträge